Declaration of Independence steht für:

 Declaration of Independence, Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, siehe Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten
 Declaration of Independence of New Zealand, siehe Unabhängigkeitserklärung Neuseelands
 Declaration of Independence of Cyberspace, siehe Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace
 Declaration of Independence (Trumbull), Ölgemälde des US-amerikanischen Malers John Trumbull (1819)
 The Declaration of Independence, US-amerikanischer Kurzfilm von Crane Wilbur (1938)
 Declaration of Independence, Musikalbum des Country-Rap-Musikers Colt Ford (2012)